Schots basketbalteam (mannen)
 Schots basketbalteam (vrouwen)